Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Open 2015. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. Januar 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Shenzhen